Gustaf Nilsson, med olika stavningar, kan syfta på

 Gustav August Nilspeter Nilsson (1838-1909), sjöman och stamfader för Nelsonsläkten på Samoa
 Gustaf Nilsson i Vibberbo (1869-1944), riksdagsman för Bondeförbundet
 Gustaf Nilsson (skådespelare) (1876–1926), skådespelare från Stockholm
 Gustaf Nilsson i Kristianstad (1880-1926), socialdemokratisk riksdagspolitiker
 Gustaf Nilsson (tivoliägare) (1888–1940), tivoliägare, Gröna Lund
 Gustav Nilsson (1897–1970), godsägare och riksdagsman för Högerpartiet
 Gustaf Nilsson (1900-1977) socialdemokratisk riksdagspolitiker, talman, landshövding
 Gustav Nilsson (friidrottare) (1903-1978), svensk trestegshoppare
 Gustav Nilsson (född 1949), moderat politiker
 Gustaf Nilsson (fotbollsspelare) (1922-2004), fotbollsspelare
 Gustaf Nilsson (fotbollsspelare född 1997), fotbollsspelare